Montanbetriebe (lat. montanus, „Bergbau und Hüttenwesen betreffend“) sind Unternehmen, die hauptsächlich Eisenerze oder Kohle fördern sowie solche die Eisen beziehungsweise Stahl erzeugen.

Nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz unterliegen diese Unternehmen der paritätischen Mitbestimmung.

Siehe auch 
 Montanindustrie

Bergbau